La  de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège  a eu lieu le  et a été remportée par le Belge Omer Verschoore.

Cette édition est réservée aux professionnels et aux indépendants.

Classement final

Liens externes 
 Classement complet

1912
Sport en Belgique en 1912
Cyclisme sur route en 1912
Septembre 1912